Renovando Atitudes é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, com autoria atribuída ao espírito Hammed. Publicado pelo Instituto Beneficente Boa Nova no ano de 1997.

Apresenta trechos do Evangelho de Jesus e cita constantemente passagens de  O Evangelho Segundo o Espiritismo, enriquecendo as interpretações de alguns momentos da vida do Cristo. Aborda também com uma linguagem de fácil entendimento vários assuntos referentes ao dia-a-dia dos seres humanos.

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1997